Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Boris Pašanski 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Alessio Di Mauro (secondo turno)
 Boris Pašanski (finale)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Thiago Alves (secondo turno)

 Sergio Roitman (Campione)
 Diego Hartfield (primo turno)
 Fernando Vicente (semifinali)
 Gorka Fraile (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2006